Dadas peut faire référence à : 
 Albert Dadas (1860-1907), une des premières personnes atteintes de la folie du fugueur, ou automatisme ambulatoire.
 Dadaş, un village du district de Hazro, dans la province de Diyarbakır en Turquie.

Voir aussi